A Barnes-megnyitás, egy olyan megnyitás a sakkban, melynek a kezdőlépése:

1. f3

Úgy ítélik, hogy ez szabálytalan megnyitás, ezért a Sakkmegnyitások enciklopédiájában az A00 alatt van. Thomas Wilson Barnes angol sakkozóról nevezték el. Ő Paul Morphy ellen egyszer 1. e4-re 1... f6-ot válaszolt, ennek Barnes-védelem lett a neve.

Stratégia
A lehetséges nyitólépések közül az f3-at a legrosszabbnak mondják. A lépéssel támadást indít a centrális e4 mező felé, de ugyanezt megteszi d3 és Hc3 is, annak ellenére, hogy mindkét lépés passzívvá teszi világost. Ezen kívül nem is fejlődő, sőt hátráltató lépés, mivel a huszár nem tud f3-ra lépni, és feleslegesen gyengíti a királyállást. Világos ezután e4-et játszik, ami elég lenne f3 nélkül is.

Mivel 1. f3 rossz lépés, ezért nem is játsszák sokan, de egyáltalán nem ritka. Az arrogánsabb játékosok használják ezt, mutatva: ők így is tudnak játszani sőt, még Kf2-t is lépnek értelmetlenül. Nehéz cáfolni az állítást, miszerint ez rossz lépés. Sötét rögtön elfoglalhatja a centrumot e5 vagy d5-tel. 

Előfordul persze, hogy világos „felébred” a rossz kezdéstől, és a középjátékban jobban játszik.

Sakkmegnyitások